uziom
 uziom fundamentowy
 uziom kratowy
 uziom naturalny
 uziom niezależny
 uziom otokowy
 uziom wyrównawczy

Zobacz też 
 uziemienie